Стормс — фамилия:

 Стормс, Кирстен (род. 1984)— американская актриса.
 Стормс, Тим (род. 1972) — американский певец и композитор.